BIK steht für:
 Bibliothekskennzahl, in Österreich verwendetes maschinenlesbares Bibliothekssigel
 BIK (Kennzahl), in Deutschland verwendete Kennzahl zur Bestimmung des Ballungsraums, in der eine Gemeinde liegt
 Biuro Informacji Kredytowe, polnisches Büro für Kreditinformationen; siehe Związek Banków Polskich
 Ludwig Boltzmann Institut für Kriegsfolgenforschung, Graz
 Berufsintegrationsklasse, Schulklasse, in der Schüler gefördert und an die Arbeitswelt herangeführt werden sollen

Bik ist der Familienname folgender Personen:
 Elisabeth Bik (* 1966), niederländische Mikrobiologin

Bik steht für:
 Bîc, Fluss in der Republik Moldau
 Drücken, eine Armtechnik der chinesischen Kampfsportart Hung Kuen

bik steht für:
 Bikolano, auf den Philippinen gesprochene Sprache (Sprachcode nach ISO 639-2)

.BIK und .bik stehen für:
 Bink (Videoformat), ein Videodateiformat (Dateinamenerweiterung)

Siehe auch:
 BIC
 Bick
 BIG

Abkürzung